

História 
 Ernestina Albertina de Saxe-Weimar — condessa de Lippe-Alverdissen
 Ernestina Augusta de Saxe-Weimar — duquesa de Saxe-Hildburghausen

Geografia 
 Ernestina (Rio Grande do Sul) — município do estado do Rio Grande do Sul, Brasil
 Santa Ernestina — município do estado de São Paulo, Brasil

Outros 
 Usina Hidrelétrica Ernestina — usina do Rio Grande do Sul
 698 Ernestina — asteroide

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história